Lonquimay (gemeente)
 Lonquimay (vulkaan)